Osiedle Jagiellońskie w Białej Podlaskiej
 Osiedle Jagiellońskie w Gnieźnie
 Osiedle Jagiellońskie w Kielcach
 Osiedle Jagiellońskie w Kościanie
 Osiedle Jagiellońskie w Krakowie
 Osiedle Jagiellońskie w Lublinie
 Osiedle Jagiellońskie w Poznaniu
 Osiedle Jagiellońskie - obszar SIM w Poznaniu
 Osiedle Jagiellońskie w Środzie Wielkopolskiej

Jagiellońskie